Les élémentaux sont un type particulier de créatures du jeu de rôle Donjons et Dragons.

Ce sont des formes de vie humanoïdes basées sur un des quatre éléments (l'eau, la terre, le feu et l'air). On les trouve sur le Plan Matériel Primaire souvent par l'intermédiaire d'invocation, quand ils sont attirés magiquement sur le Plan.

Il existe de nombreux sous-genres de ces créatures.

Élémentaux
Il en existe quatre types : 
 eau ;
 terre ;
 feu ;
 air.

Para-élémentaux
Les para-élémentaux combinent deux éléments classiques en une créature dangereuse. Il y en a quatre types : 
 glace (air et eau) ;
 magma (terre et feu) ;
 vase (eau et terre) ;
 fumée (air et feu).

Quasi-élémentaux
Les quasi-élémentaux sont une fusion d'un des éléments classiques avec de l'énergie positive ou négative. Les huit types existants sont :
 foudre (air et énergie positive) ;
 minerais (terre et énergie positive) ;
 radiance (feu et énergie positive) ;
 vapeur (eau et énergie positive) ;
 cendres (feu et énergie négative) ;
 poussière (terre et énergie négative) ;
 sel (eau et énergie négative) ;
 vide (air et énergie négative).

Autres élémentaux
Des types d'élémentaux plus rares, car basés sur d'autres éléments, peuvent inclure les élémentaux d'ombre, d'orage, de ruines...

Donjons et Dragons
Créature de Donjons et Dragons
Esprit élémentaire